Blaise Mettraux (1962-), musicien et enseignant suisse ;
 Corinne Mettraux (1957-), animatrice radio suisse ;
 Justine Mettraux (1986-), navigatrice et skippeuse suisse ;
 Léna Mettraux (1998-), coureuse cycliste suisse ;
 Sébastien Mettraux (1984-), peintre, sculpteur et graveur suisse.